Hrvatska:
Gorenci, naselje u Gradu Vrbovskom

Makedonija:
Gorenci (Centar Župa, Makedonija), u debarskom kraju
Gorenci (Debarca, Makedonija), u struškom kraju

Grčka:
Gorenci (Prosečen, Grčka), kod grada Drame
Gorenci (Kostur, Grčka), prefektura Kostur